Рой Бейкер:
 Бейкер, Рой Томас (род. 1946) — английский музыкальный продюсер.
 Бейкер, Рой Уорд (1916—2010) — британский режиссёр.